Cadamuro ist der Familienname folgender Personen:

 Liassine Cadamuro (* 1988), französisch-algerischer Fußballspieler
 Louisa Cadamuro (* 1987), französische Fußballspielerin, siehe Louisa Nécib
 Simone Cadamuro (* 1976), italienischer Radrennfahrer